O Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018 é uma lista que classifica os Comités Olímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos realizados na Argentina.

Honduras e Santa Lúcia conquistaram suas primeiras medalhas em qualquer evento olímpico. Arábia Saudita, Catar, Islândia, Malásia e Maurício conseguiram a primeira medalha de ouro em um evento olímpico. Afeganistão, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Kosovo, Luxemburgo, Macedônia, Maurício, Níger e Sri Lanka ganharam as primeiras medalhas em uma edição de Jogos Olímpicos da Juventude.

O quadro 
O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires não mantêm um quadro de medalhas oficial, uma vez que há muitas disputas mistas, com diversos países representando uma única equipe. A classificação nesta tabela baseia-se em informação fornecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e coincide com a convenção nas tabelas de medalhas publicadas, de acordo com os resultados obtidos em cada um dos eventos.

O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. O COI não reconhece a existência de um quadro de medalhas, alegando que isso cria uma competição entre os países, o que não é o objetivo dos Jogos.

Ligações externas 
 

2018
Quadro de medalhas